Переулок Вереща́гина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Переулок Верещагина — улица в Липецке.
 Переулок Верещагина — улица в Новосибирске.
 В Пензе:
 1-й переулок Верещагина.
 2-й переулок Верещагина.
 3-й переулок Верещагина.
 Переулок Верещагина — вариант названия улицы Верещагина в Ломоносове (Санкт-Петербург).

Украина 
 Переулок Верещагина — улица в Харькове.

См. также 
 Улица Верещагина